Basileuterus lachrymosus — вид воробьиных птиц из семейства древесницевых. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Ареал простирается от севера Мексики до северо-запада Никарагуа.

Описание 
Длина тела 15 см. Вес 10-21 г. Передняя часть головы черноватая, с заметным желтым пятном на макушке, белым пятном и узкими белыми полумесяцами у глаз. Задняя часть кроющих ушей, затылок и верхняя часть тела, включая хвост, тёмно-серые, со слабым оливковым оттенком на спине. Хвост длинный и градуированный, с белыми кончиками перьев. Горло и низ желтые, насыщенный желтовато-коричневый блеск на боках, подхвостья белые. Представители полов похожи.

Биология 
Питаются насекомыми и другими беспозвоночными. Гнездо представляет собой открытую чашу из сушеных листьев, травы и хвои, спрятанную на земле, часто под опавшей листвой.

Ссылки 
 Curson, J. (2020). Fan-tailed Warbler (Basileuterus lachrymosus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.fatwar.01

Древесницевые
Животные, описанные в 1850 году
Птицы Центральной Америки